Lucae ist der Familienname folgender Personen:

 August Lucae (1835–1911), deutscher Otologe

 Johann Christian Gustav Lucae (1814–1885), deutscher Anatom
 Karl Lucae (1833–1888), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Richard Lucae (1829–1877), deutscher Architekt und ab 1873 Direktor der Berliner Bauakademie
 Samuel Christian Lucae (1787–1821), deutscher Mediziner und Hochschullehrer